Míchigan puede referirse a:

Lugares 
 Míchigan, uno de los cincuenta estados de los Estados Unidos de América.
 Lago Míchigan, uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica.
 Michigan City (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Nelson, Dakota del Norte. 
 Michigan City (Indiana), ciudad en el condado de LaPorte, Indiana.
 Avenida Michigan, una de las principales calles norte-sur en Chicago.
 Municipio de Michigan , varios municipios en Estados Unidos.

Deporte 
Equipos deportivos
 Michigan Wolverines, equipo deportivo de la Universidad de Míchigan.
 Michigan State Spartans, equipo deportivo de la Universidad Estatal de Míchigan.

Escenarios deportivos
 Michigan International Speedway, óvalo de 2 millas (3.218 metros) de extensión situado en Brooklyn, estado de Míchigan.
 Michigan Stadium, estadio de fútbol americano de la Universidad de Míchigan.

Educación 
 Universidad de Míchigan, universidad pública en Ann Arbor, Míchigan.
 Universidad Estatal de Míchigan, universidad pública en East Lansing, Míchigan.

Música 
 Michigan (álbum), álbum conceptual de Sufjan Stevens, con canciones referidas a lugares y gente del estado de Míchigan.